Финал Кубка Шотландии по футболу 1996 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1995/96, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Харт оф Мидлотиан». Матч состоялся 18 мая 1996 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды из Глазго.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ссылки 
 Laudrup shatters Hearts
 Rangers legend Brian Laudrup ready to return for Scottish Cup final

1996
1996
1996
Футбол в Европе в 1996 году
События 18 мая
Май 1996 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1996 году